Jean-Charles Courtalon-Delaistre (1735-1786), historien local français ;
 Jean-Baptiste Courtalon (1740-1797), géographe français ;
 Esteban Courtalón (1940-), cameraman et directeur de la photographie argentin.